Justin Russo (musicus) - een Amerikaans musicus
Justin Russo (personage) - een personage uit de televisieserie Wizards of Waverly Place